Am Wall steht für die Straßen

 Am Wall (Bremen)
 Am Wall (Güstrow)
 Am Wall (Hamburg)

Siehe auch bei Wall